Termenul „Scutari” se poate referi la:

Scutari, Botoșani un sat în comuna Mileanca, județul Botoșani, Moldova, România.
Lacul Scutari, cel mai mare lac din Peninsula Balcanică
Un oraș (Shkodër) în Albania
Un cartier din Istanbul, azi Üsküdar.

Vezi și
Scutaru, Bacău, o localitate în România.
Scuter, un tip de motocicletă mică, sau Scuter subacvatic